Matar Coly (Tivaouane, 1984. november 10. –) szenegáli labdarúgócsatár.

Források 
Matar Coly adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Szenegáli labdarúgók
Az RC Lens labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A Young Boys labdarúgói
Az FC Biel-Bienne labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek